Municípios do Brasil
 Saltinho (Santa Catarina)
 Saltinho (São Paulo)

 Bairros do Brasil
 Saltinho (Londrina)

Lugares na Guiné-Bissau
 Saltinho (Guiné-Bissau) no setor de Xitole

Desambiguações de topônimos